Radiotelevisione Italiana – publiczny nadawca telewizyjny we Włoszech.
 Raimundo Souza Vieira de Oliveira – brazylijski piłkarz.
 Rai – miejscowość i gmina we Francji.
 Kamienie rai
 Raï – gatunek muzyczny
 Rai – jednostka powierzchni równa 1600 m² (40 × 40 m).
 Rai – grupa etniczna w Nepalu